Koschik steht für:

 die deutsche Bezeichnung einer Gemeinde in Tschechien, siehe Košík

Koschik ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Koschik (1913–1985), deutscher Kanute
 Harald Koschik, deutscher Archäologe

Siehe auch:
 Koschyk